Louis Renault peut désigner :
 Louis Renault (1843-1918), professeur français de droit international, Prix Nobel de la paix en 1907 ;
 Louis Renault (1877-1944), industriel français, fondateur de l'entreprise de construction automobile Renault.